Gang Gang Dance — экспериментальная группа из Бруклина, сотрудничающая с независимым лейблом The Social Registry. Группа получила известность на нью-йоркской инди-рок сцене за необычное «нео-примитивистское» звучание.

Группа сотрудничала с такими коллективами, как Architecture in Helsinki, Sonic Youth, Spank Rock, Massive Attack, Animal Collective, Black Dice и TV on the Radio.

Дискография

Альбомы 
 Revival of the Shittest (2004)
 Gang Gang Dance (2004)
 God’s Money (2005)
 Saint Dymphna (2008)
 Eye Contact (2011)

Мини-альбомы 
 Hillulah (2005)
 RAWWAR (2007)

DVD 
 Retina Riddim (2007)

Нойз-рок-группы
Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Экспериментальные музыкальные коллективы из США